Коробе́йников () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Коробейников, Алексей Анатольевич (род. 1978) — российский регбист.
 Коробейников, Алексей Витальевич (1978—2014) — украинский и российский биатлонист.
 Коробейников, Анатолий Антонович (род. 1937) — российский дипломат и политик.
 Коробейников, Андрей (род. 1986) — российский пианист.
 Коробейников, Афанасий Гурьянович (1898—1972) — Герой Советского Союза.
 Коробейников, Виктор Павлович (1929—2003) — советский и российский математик и механик.
 Коробейников, Виталий Владимирович (род. 1950) — народный художник РФ (2006), член-корреспондент РАХ (2007).
 Коробейников, Иван Михайлович (1939—2022) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Коробейников, Иван Терентьевич (1908—1975) — русский советский писатель.
 Коробейников, Игорь Николаевич (род. 1962) — российский актёр, режиссёр, продюсер.
 
 
 Коробейников, Трифон (XVI век) — московский писатель, паломник и путешественник, купец.

Коробейникова

См. также 
 Коробейников переулок